Chirilov se poate referi la:

 Elpidifor Chirilov
 Mihai Chirilov
 Sergiu Chirilov

Vezi și 
 Chiril (dezambiguizare)

Nume de familie românești